Арби́ Леча́евич Межи́ев (29 июня 1993, Москва) — российский футболист, вратарь.

Карьера 
Воспитанник футбольной школы московского «Локомотива». В начале апреля 2010 года попал в предварительную заявку «Транзита» для участия в чемпионате Латвии, в котором набралась довольно молодая команда. В дебютный сезон провёл 11 матчей в чемпионате и одну кубковую встречу. В феврале 2011 года стал игроком «Вентспилса», но из-за лимита на легионеров выступал только за второй состав команды.

Летом 2012 года перешёл в грозненский «Терек». В сезоне 2012/13 выступал за клуб в молодёжном первенстве России.

30 августа 2013 года стал футболистом «Томи», подписав контракт на 3 года. Дебют игрока в сибирском клубе состоялся 24 августа 2014 года в выездном матче против «Сахалина», в котором ему удалось оставить ворота своего клуба в неприкосновенности.

Сезоны 2015/16, 2016/17 и 2017/18 пропустил из-за болезни сердца.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Томи»

Футболисты России
Игроки ФК «Транзит»
Игроки ФК «Вентспилс-2»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Бенешов»
Игроки ФК «Зоркий»
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Родина»